Elisabeth van België (2001)
Prinses Elisabeth (echtgenote van Filips II)
Elisabeth van Luxemburg (1922-2011)
Elisabeth in Beieren (1837-1898), ook wel Elisabeth van Oostenrijk-Hongarije
Prinses Elisabeth (tramhalte), van de Brusselse metro